Alyssa Brugman – scrittrice australiana
 Gastón Brugman – calciatore uruguaiano
 Johannes Brugman – monaco tedesco francescano predicatore
 Karl Brugman – linguista e filologo tedesco
 Thiago Gastón Cardozo Brugman – calciatore uruguaiano